Дарія Касаткіна повинна була захищати титул, але знялася ще перед початком турніру.

Перемогу в турнірі здобула Анетт Контавейт, здолавши в фіналі Марію Саккарі з рахунком 5–7, 7–6(7–4), 7–5. Виграш Контавейт у фіналі став для неї 20-м поспіль у залі на кортах з твердим покриттям, починаючи з Ostrava Open 2021; ця серія найдовша з часу, коли   Жустін Енен виграла 22 матчі під дахом між жовтнем  2007-го та травнем 2010-го.

Сіяні тенісистки

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Нижня половина

Кваліфікація

Сіяні

Відібралися

Щастива лузерка

Сітка кваліфікації

Перший кваліфаєр

Другий кваліфаєр

Третій кваліфаєр

Четвертий кваліфаєр

Посилання 

 Сітка кваліфікації 

Тур WTA 2022
St. Petersburg Ladies' Trophy